Charity Challenge 1999 (также известен как Liverpool Victoria Charity Challenge 1999 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший c 25 по 28 февраля 1999 года в Дерби, Англия. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Джон Хиггинс, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:8. Для О'Салливана это был четвёртый финал подряд на этом турнире.

Это был последний розыгрыш турнира под названием Charity Challenge.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Марко Фу 5:3 Марк Уильямс  
 Стив Дэвис 5:3 Питер Эбдон  
 Алан Макманус 5:1 Деннис Тейлор  
 Джимми Уайт 5:4 Джон Пэррот

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Liverpool Victoria Charity Challenge
1999 год в снукере